Mañío macho es el nombre vulgar que en diferentes lugares de Chile reciben dos coníferas nativas:
 Podocarpus nubigenus, llamada también mañiú macho, mañío de hojas punzantes.
 Saxegothaea conspicua, También llamada mañío hembra, mañiú hembra o mañío de hojas cortas.